De Keizerstraat, in de volksmond Floddergats geheten, is een oude straat in het Kloosterkwartier, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in oostelijke richting van de Nieuwstraat tot aan de poortingang van Dominicanenklooster Mariaweide, die ligt aan de kruising met zowel de Parade als de Keulsepoort.

Geschiedenis 

In de 16e eeuw was dit nog een tot dan toe naamloze, onverharde weg, achter het klooster langs. Omdat de straat op regendagen in een modderpoel veranderde, werd het in de volksmond al snel Floddergats genoemd. Rond 1652 werd de straat verhard, en de naam veranderde officieel in Kloosterstraat.

De naam Keizerstraat kwam pas in 1804, toen keizer Napoleon Bonaparte te paard in Venlo aankwam vanaf de Keulsepoort. In plaats van de menigte op de vanaf dat moment Parade geheten straat tegemoet te treden (zijn soldaten waren de stad al binnengeparadeerd), sloeg hij te paard links de toenmalige Kloosterstraat in. Een hoefijzer van zijn paard zit ingemetseld op de plaats, waar de keizer panne kreeg. Sindsdien kreeg het straatje officieel de naam Keizerstraat, al wordt het in de volksmond nog steeds Floddergats genoemd. Ook heeft de straat korte tijd de Kleine Begijnengang geheten.

Externe links 
 LEM historische encyclopedie, Floddergats

Straat in Venlo binnenstad